Бо́лдвін, Болдуїн (, , , ) — прізвище, ім'я а також, топонім. Також — Балдуїн.

Прізвище 
 Абрагам Болдвін (; 1754—1807) — американський політик.
 Адам Болдвін (; 1962) — американський актор.
 Алек Болдвін (; 1958) — американський кіно- і телеактор.
 Вільям Болдвін (; 1963) — американський актор.
  (; 1779—1819) — американський лікар і ботанік. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Baldwin.
 Джек Болдвін (; 1938) — англійський хімік.
 Деніел Болдвін ; 1960) — американський актор.
 Людвік Балдвін-Рамулт (; 1857—1929) — львівський архітектор, військовий та громадський діяч.
 Стенлі Болдвін (; 1867—1947) — британський державний діяч.
 Стівен Болдвін (; 1966) — американський актор.
 Теммі Болдвін (; 1962) — американський політик з Демократичної партії.

Ім'я 
 Болдуїн I Фландрський (; 1171—1205)) — перший імператор Латинської імперії з 1204 року, граф Ено під ім'ям Бодуен VI де Ено() і граф Фландрії під ім'ям Балдуїн IX Фландрський () з 1195, фламандський феодал, хрестоносець.
 Йон Балдвін Ганнібалссон () 1939) — ісландський політик і дипломат.

Топонім 

 Болдвін — гора у хребті Сьєрра-Невада, в штаті Каліфорнія, США.
 Болдвін () — назви округів у США.
 Болдвін — місто, штат Флорида
 Болдвін — місто, штат Джорджія
 Болдвін — місто, штат Айова
 Болдвін — місто, штат Луїзіана
 Болдвін — місто, штат Мен
 Болдвін — місто в окрузі Чеманг, штат Нью-Йорк
 Болдвін — місто, штат Пенсільванія
 Болдвін — місто, штат Вісконсин
 Болдвін — селище, штат Іллінойс
 Болдвін — селище, штат Мічиган
 Болдвін Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія
 Болдвін — селище, штат Вісконсин
 Болдвін — переписна місцевість в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк

Інше 
 4831 Болдуїн (4831 Baldwin) — астероїд головного поясу, відкритий 14 вересня 1988 року.

Посилання